Plaats in Indonesië
 Tanggel (Randublatung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Tanggel (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java